Съвременната ру̀ска а̀збука е вариант на българската азбука – т. нар. кирилица. Въведена е в Киевска Рус по времето на християнизацията през 988 година.

Азбуката тук показва печатната форма. Ръкописната може да изглежда различно.

Азбука 
Съвременната руска азбука съдържа следните 33 букви:

(Прослушване)

Клавиатурна подредба 
Руската клавиатурна подредба за Майкрософт Уиндоус компютри:

Вижте също 

 Руски език
 Руска редакция на старобългарския език
 Кирилица
 Църковнославянски език

Кирилица
Азбука